De wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal 2004 was de negende editie van de Johan Cruijff Schaal en werd gespeeld op 8 augustus 2004 in de Amsterdam ArenA te Amsterdam. Het duel, bijgewoond door 33.500 toeschouwers, ging tussen landskampioen Ajax en bekerwinnaar FC Utrecht. Scheidsrechter was Dick van Egmond.

Wedstrijd

Wedstrijddetails

Supercup voetbal Nederland
Voetbal in 2004
FC Utrecht
AFC Ajax
Sportevenement in Amsterdam